Numeral (linguística) — classe gramatical que denota números
 Algarismo ou dígito numérico — glifos usados para representar numerais
 Sistema de numeração — utilizado em matemática
 Sistema numérico hindu-arábico —  sistema de numeração posicional posicional

Desambiguações de matemática
Desambiguações de linguística